Ajjelet ha-Szachar – kibuc
 Ajjelet Nahmias-Werbin – izraelska polityk
 Ajjelet Szaked – izraelska polityk
 Ajjelet Zurer – izraelska aktorka